Heinz Bonatz (1897-1981) – ufficiale di marina tedesco
 Karl Bonatz (1882-1951) – architetto tedesco
 Manfred Bonatz (1932-2018) – geodeta e docente tedesco
 Paul Bonatz (1877-1956) – architetto tedesco
 Wilhelm Bonatz (1883-1946) – ufficiale di polizia tedesco